Navas kan syfta på:

Frankrike 

 Naves, Corrèze, kommun i Département de la Corrèze,

Spanien 

 Navàs (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Navàs (ort), Katalonien, Província de Barcelona,